Eat the Elephant — четвертий студійний альбом американської групи A Perfect Circle, який був випущений 20 квітня 2018 року.

Композиції

Примітки 

Музичні альбоми 2018
Альбоми A Perfect Circle